Чемпионат Азии по баскетболу среди женщин — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1965 г. раз в два года под эгидой ФИБА Азия, а с 2017 года совместно с ФИБА Океания. Является квалификационным турниром для азиатских команд на Чемпионат мира и Олимпийский турнир. Является самым престижным турниром для женских национальных сборных по баскетболу в Азии.

Победители и призёры

Медальный зачет

MVP турниров

Сборные на чемпионатах Азии

См. также 
 Чемпионат Азии по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Азия